Everest est un constructeur français de motocyclettes des années 1920, établi 46 rue de Vouillé à Paris, qui a été absorbé par Dresch en 1926.

Notes et références 

Constructeur motocycle ayant son siège en France
Constructeur motocycle disparu